Куца Балка — село в Україні, у Вільшанському районі Кіровоградської області
 Куца Балка — стара назва села Куцівка Смілянського району Черкаської області